Mjällby AIF spelade säsongen 2019 i Superettan och Svenska cupen. Mjällby var nyuppflyttade i Superettan inför säsongen 2019 och blev under säsongen även uppflyttade till Allsvenskan 2020.

Spelare

Spelartruppen
Källa

Övergångar

Spelare in

Spelare ut

Spelarstatistik

Resultat

Superettan

Ligatabell

Matcher

Svenska cupen 2019/2020

Omgång 2

Träningsmatcher

Referenser 

Fotboll i Sverige 2019
Fotbollssäsongen 2019 efter lag
2019